Марсас () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Марсас () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Марса () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом
 Марса () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром
 Марса () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од